est le septième single de Blur, extrait de l'album .

Liste des titres 

CD1 (CDFOOD46) 
 Sunday
 (Seymour)
 (Seymour)
 (Seymour)

CD2:  (CDFOODX46)

12″ (12FOODS46)

 (Seymour)
 (Seymour)

7″ (FOODS46) 

 (Seymour)

Single musical sorti en 1993
Chanson interprétée par Blur